Příjmení Cvetler může označovat:

 František Cvetler (přírodovědec) (František Czwetler; 1883–1956) – český přírodovědec, ředitel gymnázia
 František Cvetler (1911–1969) – český fotbalista
 Jiří Cvetler (1902–1991) – československý právní historik, papyrolog a slavista
 Ľudovít Cvetler (* 1938) – bývalý slovenský fotbalista, útočník, reprezentant Československa